Thomas Lowry, químic anglès conegut sobretot per la teoria sobre els àcids i les bases.
 Malcolm Lowry (1909 – 1957), poeta i novel·lista anglès.
 Quentin Lowry (Cleveland, Ohio, 1955), jugador de futbol americà estatunidenc.
 L.S. Lowry (1877 - 1976) pintor anglès